Slovo tartan má více významů:

 tartan (povrch) – umělý sportovní povrch 
 tartan (látka) – vzor tkanin
 tartan (velitel) – vrchní vojenský velitel